Angenheister ist der Familienname folgender Personen: